Walker megye (Alabama)
Walker megye (Georgia)
Walker megye (Texas)